Малая Спрынька () — село в Ралевской сельской общине Самборского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 23 человека. Занимает площадь 0,16 км². Почтовый индекс — 81485. Телефонный код — 3236.

Ссылки 
 Малая Спрынька на сайте Верховной рады Украины